Mission Bay peut désigner :
 Mission Bay, une baie des États-Unis située dans le nord de la ville de San Diego, en Californie.
 Mission Bay, un faubourg d'Auckland, en Nouvelle-Zélande.
 Mission Bay, un quartier de San Francisco.